Maïté est un prénom féminin d'origine basque.

Prénom

Maïté 
 Maïté (1938-), est une restauratrice qui anime des émissions culinaires sur France 3.
 Maïté Albistur est une historienne et féministe du .
 Maïté Bernard (1970-), est un écrivain français de romans noirs et de romans de littérature générale.
 Maïté Demons (1946-1993), est une syndicaliste française.
 Maïté Duval (1944-2017), est une sculptrice et dessinatrice franco-néerlandaise.

Maite 
 Maite Perroni (1983-), est une actrice et chanteuse mexicaine.
 Maite Nkoana-Mashabane (1963-), est ministre et membre du comité national exécutif du congrès national sud-africain.

Mayte 
 Mayte Martínez (1976-), est une athlète espagnole, pratiquant le 800 m.

Maïtena, Maitena 
 Maitena Burundarena, dite Maitena (1962-), dessinatrice humoristique argentine.
 Maïtena Biraben (1967-), est une présentatrice et productrice de la télévision.

Littérature 
 Maïtena est un roman de Bernard Nabonne publié en 1927 et prix Renaudot.

Personnes portant ces prénoms 
 Pour voir tous les articles concernant les personnes portant ce prénom, consulter les pages commençant par Maïté, Maite, Maïtée, Maitena et Maïtena.

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom basque féminin